Dudley kan som auktorsförkortning betyda:

 Robert Dudley (auktor)
 William Russel Dudley

Robotskapade auktorsförkortningar
Auktorer